Der Weg zum Ruhm ist der Titel nachfolgender Filme:

 Der Weg zum Ruhm (1950), französischer Spielfilm
 Der Weg zum Ruhm (1988), deutscher Kurzfilm
 Der Weg zum Ruhm (2008), mexikanischer Spielfilm (OT: Casi divas)

Siehe auch:
 Fame – Der Weg zum Ruhm
 Wege zum Ruhm